Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár amerických bratrů Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále zdolali chorvatsko-brazilské turnajové dvojky Ivana Dodiga s Marcelem Melem výsledkem 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali 108. společnou trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2015